Regelsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Regelsbach (Rohr), Ortsteil von Rohr im Landkreis Roth, Bayern; ehemals selbständige Gemeinde
 Regelsbach (Schuttertal), Hof im zentralen Ortsteil der Gemeinde Schuttertal im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Regelsbach (Elz), linker Zufluss der Elz (zum Oberrhein) in Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Regelsbach (Nordrach), linker Zufluss der Nordrach bei Hinter Schrofen, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Regelsbach (Schutter) oder auch Schwarzgräble, linker Zufluss der Schutter (zur Kinzig) vor Untertal, Gemeinde Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Regelsbach (Straningbach), rechter Oberlauf des Straningbachs (zur Schmida) bis Straning, Markt Straning-Grafenberg, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Regelsbach (Zwieselbach), rechter Zufluss des Zwieselbachs (zur Rednitz) bei Hengdorf, Gemeinde Rohr, Landkreis Roth, Bayern